Ben - drugi album studyjny Michaela Jacksona, nagrany wraz z Jackson Five w 1972.

Lista utworów

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Albumy Michaela Jacksona
Albumy muzyczne wydane w roku 1972
Albumy Motown
Albumy wyprodukowane przez Hala Davisa